

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 8 podstawowych
 Owczary – część miasta Szczecin
 Owczary – osada wsi Szklary Górne w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Lubin
 Owczary – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Oława
 Owczary – osada w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Górzyca
 Owczary – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Mniszków
 Owczary – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Sękowa
 Owczary – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zielonki
 Owczary – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Trzebielino
 Owczary – część wsi Machowinko w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Ustka
 Owczary – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Owczary – część wsi Banie Mazurskie  w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Banie Mazurskie
 Owczary – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Grzmiąca

Inne 
 Owczary – nazwa wsi Łopienka w latach 1977-1981